DJ Dimixer (настоящее имя — Дмитрий Юрьевич Гуме́нный; род. 22 июля 1992, Ангарск, Иркутская область) — российский диджей, музыкальный продюсер, радиоведущий и Видеоблогер. Создатель YouTube-программы «По студиям». Ведущий еженедельного чарта на Радио Рекорд «Record Club Chart».

Музыкальная карьера 

В 13 лет с появлением первого компьютера Дмитрий стал активно заниматься написанием собственной музыки. В 16 лет стал стипендиатом мэра Ангарского муниципального образования. В возрасте 18 лет переехал в Новосибирск учиться на антикризисного управляющего в Новосибирском государственном университете экономики и управления. Последующие три года работал аранжировщиком и музыкальным продюсером в различных студиях звукозаписи города.

24 июля 2014 года вышел сингл «Lamantine». Впоследствии композиция попала в несколько чартов танцевальных радиостанций России и ближнего зарубежья, среди которых DFM, Love Radio и Radio Record. Помимо этого «Lamantine» больше года находился в чарте Radio Record — Superchart. В декабре 2019 года была выпущена новая версия этого трека под названием «Manatee».

Дмитрий занимает 10-е место в России среди всех диджеев по версии сайта PromoDj. А по версии издания МИА «Музыка» в 2015 году признан самым популярным российским диджеем.

С сентября 2019 года является ведущим еженедельного чарта Радио Record — Record Club Chart.

31 января 2020 года на лейбле Warner Music вышел трек «Bam Baramam», записанный совместно с Serge Legran. В России сингл занял 8-е место в чарте ENERGY (NRJ), 2-е Like FM, 11-е Radio Record, 20-е DFM и 64-е общего Top Radio Hits от Tophit.

В апреле 2020 года записал новую версию песни группы Альянс «На заре» под названием «На заре 2020» совместно с автором оригинальной композиции Олегом Парастаевым и вокалистом Сергеем Арутюновым-Вертинским. Также был выпущен клип на неё. Спустя 2 месяца после выпуска Олег Парастаев скончался.

22 мая 2020 года Дмитрий выпустил ремикс на песню белорусской многоязычной группы Intelligency «August».

27 августа 2020 года выпустил сингл «It’s a Fine Day», записанный совместно с Сержем Леграном () и Murana. Позже сингл возглавил чарт iTunes и вошёл в список самых скачиваемых радиостанциями треков.

В декабре 2020, с помощью платформы Jager Night Embassy Дмитрий организовал интерактивный онлайн квартирник «По студиям». В выпуске участвовали к Феликс Бондарев, RSAC, Jukebox Trio, Astero, Cvpellv и DJ Mos. Во время выступлений музыканты обработали один и тот же сэмпл.

Летом 2022 года отыграл первый в мире диджей-сет на Северном полюсе. Концерт состоялся на борту атомного ледокола «50 лет Победы».

Передача «По студиям» 

В марте 2017 года Дмитрий запустил собственную YouTube-передачу под названием «По студиям» (стил. как «[ПО СТУДИЯМ]»). С 2019 года передача транслируется по телеканалу О2ТВ.

В шоу «По студиям» приняли участие такие люди, как Иван Дорн, Slim, ВесЪ, Maruv, Dj Sigala, RSAC, Alyona Alyona, Рома Жиган, Ганвест, Паша Техник, Зомб, 55x55, Тима Белорусских, Птаха, Буерак, Звонкий, Burito, Моргенштерн, Slava Marlow, Алексей Вишня и другие известные личности. 15 октября 2019 года вышел выпуск, в котором приняла участие советская рок-группа «Альянс».

Дискография

Синглы

Гостевые участия

Ремиксы

Награды и номинации

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный YouTube канал
 Live YouTube канал